Gregory River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Gregory River (Clarke River) in Queensland
 Gregory River (Korallensee, Bowen) in Queensland
 Gregory River (Korallensee, Bundaberg) in Queensland
 Gregory River (Nicholson River) im  Northern Territory und in Queensland